Per wet and messy (WAM; dall'inglese "bagnato e sporco") o sploshing si intende un atto di feticismo sessuale parafilico che consiste nel provare piacere nel vedere una o più persone, nude o vestite, nell'atto di sporcarsi o essere sporcate con sostanze di varia natura, fra cui slime, gunge, olio, fango, schiuma da barba e prodotti commestibili, come panna, ketchup, maionese, uova. È simile al feticismo wetlook.

Il WAM, rispetto ad altre parafilie, ha subito un incremento considerevole con l'avvento tecnologico; video e foto a tema WAM sono disponibili su YouTube, Pornhub o su siti appositi che vendono materiale attinente, proponendo una vasta scelta (sia maschile, sia femminile).

Manifestazione e dipendenza 
Il WAM, come ogni feticismo, può essere concettualizzato attribuendo vari gradi di intensità al suo manifestarsi:
 Livello 1: esiste una lieve preferenza nei confronti del WAM, che si esplica saltuariamente e si limita alla visione di video inerenti. A questo livello il WAM non si considera disturbo sessuale.
 Livello 2: esiste una forte preferenza nei confronti del WAM, che si esplica abbastanza costantemente (sia con visione di video, sia con atti volontari su se stessi). A questo livello il WAM potrebbe essere considerato disturbo sessuale.
 Livello 3: è necessario per stimolare l'apparato genitale, per consentire l'eccitazione e la prestazione sessuale. A questo livello il WAM è considerato disturbo sessuale.
 Livello 4: il WAM sostituisce un partner fisico con atti volontari su se stessi, limitandosi alla sola sfera masturbatoria (alto livello di feticismo). A questo livello il WAM è considerato disturbo sessuale e disturbo mentale.

Tipologie di WAM 
Sostanzialmente, il WAM si suddivide in 2 famiglie: senza vestiti o con vestiti. Il primo caso è quello più comune in ogni livello, poiché il piacere sessuale è scatenato dal semplice contenuto sessuale presente. Il secondo caso (vestiti e outfit), si esplica maggiormente nei livelli superiori (3 e 4), in quanto essi diventano indispensabili per l'eccitazione e il piacere (tuttavia non sono esclusi i livelli inferiori). 
I vari tipi di outfit che interessano il WAM sono diversi: quello casual comprende jeans (classici, skinny, colorati), camicie, felpe o maglie; tuttavia molti uomini prediligono divise scolastiche, shorts, gonne, abiti estivi o tailleur, mentre le donne apprezzano maggiormente i completi eleganti.

Di norma il WAM può avvenire in casa (giardino, salotto, doccia o vasca), in pubblico o all'esterno.

L'eccitazione dipende anche dal soggetto fisico che è intento nell'atto: generalmente si prediligono le caratteristiche preferite nella vita comune (estetica); tuttavia esistono alcuni che ricercano WAM asiatici (coreani, giapponesi ed indiani) o africani.

Note

Altri progetti 

Feticismo